Línea 7 puede referirse a:
 Línea 7 de Colectivos de Buenos Aires.
 Línea 7 de colectivos de Santa Rosa, Argentina.
 Línea 7 del metro de Santiago de Chile.
 Línea 7 del metro de Barcelona, operada por los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.
 Línea R7 de Rodalies de Catalunya.
 Línea 7 de Transportes Metropolitanos de Barcelona.
 Línea 7 del EMT de Madrid.
 Línea 7 del EMT Valencia.
 Línea 7 del metro de la Ciudad de México.
 Línea 7 del metro de Madrid.
 Línea 7b del metro de Madrid.
 Línea 7 del metro de Nueva York.
 Línea 7 del metro de París.
 Línea 7 bis del metro de París.
 Línea 7 de Metrovalencia.
 Línea 7 del bus de Almería.
 Línea 7 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona.
 Línea 7 de CPTM, en São Paulo.
 Línea 7 de autobús urbano de Granada.
 Línea 7 de autobús urbano de San Sebastián de los Reyes.
 Línea 7 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza.
 Línea 7 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.